Instone steht für:

 Instone Air Line, ehemalige britische Fluggesellschaft
 Instone Real Estate, deutsches Projektentwicklungsunternehmen für Immobilien